Division Nord steht für
 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“, Division der Waffen-SS
 Flak- Schul- und Ersatz-Division Nord der Wehrmacht

Siehe auch:
 División del Norte